Imprint (krant), een krant van de Universiteit van Waterloo, Canada
Imprint (tijdschrift), een tijdschrift uit India, gepubliceerd in de jaren zeventig
The Imprint (tijdschrift), een tijdschrift uit het Verenigd Koninkrijk gesticht door Gerald Meynell, in 1912, en heeft slechts 1 jaar bestaan.
Imprint (uitgeverij), vorm van een uitgeverij
Imprint (platenlabel), vorm van een platenlabel
Imprint (lettertype), een lettertype van de Monotype Corporation in Engeland geproduceerd in 1912, voor gebruik in het tijdschrift The Imprint
Imprint (Masters of Horror), een film uit de reeks Masters of Horror
Imprint (film), een film uit 2007
Imprint (televisieserie), een Canadese televisieserie
Imprint Records, een Amerikaans platenlabel
Imprint (album), een album van de band Vision Of Disorder
Imprint (Julia Hülsmann), een album van Julie Hülsmann (jazz)